Соревнования по прыжкам с большого трамплина (К-125) и лыжной гонке на 10 километров в лыжном двоеборье на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 20 февраля. Местом проведения соревнований стали центр прыжков и центр лыжных гонок, расположенных в курорте Альпензия. Расчётная дальность трамплина — 140. Прыжки с трамплина начались в 19:00 по местному времени (UTC+9), а лыжная гонка в 17:45. В соревнованиях примут участие 55 спортсменов. Лыжное двоеборье остаётся единственным видом спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.

Действующим олимпийским чемпионом является норвежский двоеборец Йорген Гробак.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжное двоеборье на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)